De Gauliga Oberschlesien 1944/45 was het vierde en laatste voetbalkampioenschap van de Gauliga Oberschlesien. De competitie begon op 26 november 1944 met tien clubs in de Gauklasse en 26 in de Kreisklasse. Ondanks het nakende einde van de Tweede Wereldoorlog konden er nog een aantal speeldagen afgewerkt worden omdat de clubs allemaal vrij dicht bij elkaar lagen. Op 14 januari 1945 werd de competitie uiteindelijk gestaakt. 

Na het einde van de oorlog werd Silezië Pools en alle clubs verdwenen.

Eindstand

Externe link
 Euroleagues

Gauliga Schlesien
Duits competitievoetbal 1944/45